И́ва розмариноли́стная, ива сиби́рская, ницелоз, или нетала () — вид цветковых растений из рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает практически всю территорию Европы, Сибирь, северные районы Центральной Азии и Приморье.

Произрастает на сырых и торфяных лугах, торфяниках, лесных полянах, опушках, на боровых песках, в котловинах среди бугристых песков, в степных западинах. Поднимается в горы: на Восточном Саяне до 1200 м, на Алтае до 1700 м, на Заилийском Алатау до 2500 м над ур. м. На Урале в горах отсутствует. В пределах огромного ареала этот вид неоднороден, варьирует размер листьев, степень их опушения, форма и размер цветочных сережек и другие признаки.

Удовлетворительно размножается зимними стеблевыми черенками.

Ботаническое описание 
Низкий кустарник высотой до 0,75—1 м. Ветви прутьевидные, тонкие; молодые — тёмные, шерстисто-волосистые; старые бурые и желтовато-бурые, голые.

Почки яйцевидные, тупые, красно-бурые, опушенные, позже голые. Прилистники узко-ланцетные, скоро опадающие, часто отсутствуют. Листья прямые, плоские, к обоим концам суженные, длиной 2—8 см, шириной 0,3—1 см, линейно- или продолговато-ланцетные, молодые, иногда и взрослые, с обеих сторон шелковисто-пушистые, взрослые обычно сверху тёмно-зелёные, голые, снизу сизоватые.

Серёжки боковые, почти сидячие или на коротких ножках, многочисленные, густоцветковые, мелкие, тычиночные — яйцевидные, длиной 1,5—2 см, пестичные — сначала почти шаровидные, позже коротко-цилиндрические. Прицветные чешуйки обратнояйцевидные, тупые, наверху тёмно-бурые, волосистые. Тычинки в числе двух, с голыми, свободными, красноватыми нитями и желтыми или пурпурными пыльниками; нектарник одиночный, задний, продолговатый. Завязь с яйцевидным основанием, кеглевидная, войлочная, на длинной ножке; столбик короткий; рыльце красноватое, цельными или двураздельными лопастями.

Цветение в мае, до распускания листьев или почти одновременно с ними. Плодоношение в июне.

Значение и применение 
Это одна из самых красивых кустарниковых ив, которые растут у воды, поэтому она используется в садово-парковом дизайне, в посадках на торфяных почвах и по берегам канав.

Хорошо поедается мелким рогатым скотом, удовлетворительно верблюдами, плохо крупным рогатым скотом и лошадьми. Хорошо поедается . На Алтае является осенью и зимой основным кормом для  в альпийском поясе и в верхней части лесного пояса. Поедается .

Подходит для закрепления песков.

В листьях обнаружено 161 мг % аскорбиновой кислоты.

При выращивании в культуре растению подойдёт любая почва, идеальной будет влажная.

Кора содержит до 12% таннидов.

Таксономия 
, Species Plantarum 2: 1020. 1753.

Вид входит в род  семейства  порядка .

Синонимы 
 
 
 
  nom. illeg.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ива
Декоративные кустарники
Флора Евразии
Кормовые растения алтайского марала (Cervus elaphus sibiricus)
Кормовые растения европейского лося